

Patronymes
 (par ordre alphabétique)
 Abel Gance (1889-1981),  réalisateur français, scénariste et producteur de cinéma
 Henri Gance (1888-1953), haltérophile français
 Sylvie Gance (1902-1978), actrice française

Homonymie de patronyme